Witzke steht für:

 Witzke (Seeblick), ein Ort in der Gemeinde Seeblick im Landkreis Havelland, Brandenburg

Witzke ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Witzke (* 1955), deutscher Fernsehjournalist und Dokumentarfilmer
 Daniel Witzke (* 1971), deutscher Schauspieler
 Harald von Witzke, deutscher Agrarökonom
 Karl-Heinz Witzke (* 1938), deutscher Diplomat
 Luca Witzke (* 1999), deutscher Handballspieler
 Thomas Witzke, deutscher Mineraloge